Пьерре:

 Лукас Пьерре (род. 1982) — бразильский футболист.
 Огюст Пьерре (1874—1916) — французский пианист.
 Поль Пьерре (1836—1916) — французский египтолог.